Катушенки:

 Катушенки — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Катушенки — деревня в Октябрьском районе Костромской области.